«Поединок в тайге» — советский приключенческий художественный фильм, снятый режиссёрами Влади́миром Златоу́стовским и Иваном Луки́нским на киностудии им. М. Горького в 1977 году.

Сюжет 

Фильм снят в жанре истерна о событиях гражданской войны в Сибири: комсомольцы и партизаны-дальневосточники в 1918 году захватывают на далекой таежной станции Суетиха белогвардейский бронепоезд.

В ролях 
 Виктор Гордеев — Назар Жигулин (Зорик)
 Татьяна Ташкова — Юля
 Владимир Смирнов — Игнатий Макарович
 Николай Олялин — Андрей Лукич
 Александр Вокач — Владислав Казимирович
 Борис Сморчков — Костя Жильцов
 Леонид Трутнев — Вася
 Владимир Кашпур — Дымков
 Алексей Эйбоженко — комиссар
 Юрий Волков — белый офицер и др.
 Владимир Изотов  — белый офицер

Приключенческие фильмы СССР
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы о железной дороге
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы СССР 1977 года
Фильмы Владимира Златоустовского
Фильмы Ивана Лукинского
Истерн